Remaucourt (Aisne)
 Remaucourt (Ardennes)